Tenisový turnaj ATP Monte-Carlo Rolex Masters 2010 se konal ve dnech 11. - 18. dubna v Roquebrune-Cap-Martin ve Francii poblíž Monte Carla v Monaku venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour Masters 1000 a byl součástí ATP World Tour 2010. Odměny činily 2 543 750 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Prvních osm nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 ,, Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2010
Monte Carlo Masters
Tenis ve Francii v roce 2010